Hispanic Communications Network (HCN) es una red de comunicación de Estados Unidos en español para la comunidad hispana, que engloba los medios de comunicación de radio, televisión, prensa e internet.

Fue fundada en 1982 en Nuevo México como Hispanic Radio Network (HRN), siendo por aquel entonces, sólo un canal de radio.

La temática del HCN es sobre el cuidado médico, una mejor educación, la instrucción financiera, la propiedad inmobiliaria, la ciencia y tecnología, la inmigración, y el cuidado del medio ambiente.

Enlaces externos 
 Página Web de Hispanic Communications Network

Canales de televisión de Estados Unidos
Emisoras de radio de Estados Unidos